3 miejscowości w Polsce: 
 Bogusze – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Bogusze – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka
 Bogusze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki
Litwa:
 Bogusze – miejsce aresztowania 17 lipca 1944 przez Sowietów dowództwa wileńskiej Armii Krajowej

Zobacz też 
 Boguszów-Gorce, Boguszyn, Boguszyce

Linki zewnętrzne